Os Kalash vivem na cordilheira Indocuche. Eles falam a língua Kalash, língua indo-iraniana e são considerados uma tribo única entre os indo-arianos. A cultura do povo Kalash é única e difere drasticamente dos grupos étnicos em torno deles. São politeístas e a natureza desempenha um papel significativo e altamente espiritual em sua vida diária. Como parte de sua tradição religiosa, os sacrifícios são oferecidos e festas realizadas para agradecer os abundantes recursos dos três vales. A mitologia e folclore dos Kalash tem sido comparado ao da Grécia Antiga, mas suas tradições são muito mais próximas dos Indo-iranianos (védica e pré-zoroastriana).

Grupos étnicos do Paquistão